Filoni ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Filoni (* 1974), US-amerikanischer Filmregisseur, -produzent, Drehbuchautor und Synchronsprecher
 Fernando Filoni (* 1946), italienischer Geistlicher